Colin Andrew Firth (10. rujna 1960.), priznati britanski filmski, televizijski i kazališni glumac.

Životopis
Rodio se u Grayshottu, grofovija Hampshire. Majka Shirley predavala je komparativnu religiju, a otac David povijest. Ima sestru Kate i mlađeg brata Jonathana, koji je također glumac.

Roditelji su mu rođeni i odrasli u Indiji, a on sam je s njima putovao u djetinjstvu. Bio je u Nigeriji kad mu je bilo 11 godina. Djed s očeve strane bio je anglikanski svećenik, a majčini roditelji su također bili svećenici.

No, u Engleskoj je pohađao veoma prestižne škole, a na filmu je aktivan od 1984. godine. Do sada je snimio pedesetak ostvarenja. Posebno je dobar u komedijama.

Iako je snimao razne filmove, sve do filma "Valmont" (1989.) nije bio posebno zapažen od strane kritike.

Igrao je i u filmu "Engleski pacijent", te "Zaljubljeni Shakespeare", nasuprot Gwyneth Paltrow. Zapažen je nakon izvedbe u seriji "Ponos i predrasude". U filmovima o Bridget Jones, glumio je njenog dečka, Marka Darcya. 

Najznačajnije filmsko ostvarenje u karijeri mu je definitivno uloga engleskog Kralja Georga VI. u filmu "Kraljev govor" (2010.), za koju ulogu je nagrađen Oscarom za najbolju glavnu mušku ulogu. 

Također se snažno zalagao za davanje azila izbjeglicama iz Demokratske Republike Kongo. Ksenofobija mu je odbojna.

Od 1997. oženjen je Talijankom s kojom ima dva sina, a iz prijašnje veze ima još jednog sina.

Filmografija

Britanski filmski glumci
Britanski televizijski glumci
Dobitnici Oscara za najboljeg glavnog glumca
Dobitnici Zlatnog globusa za najboljeg glumca – drama